Akayu bezeichnet:
 Akayu (Yamagata),  Teil der Stadt Nan'yo in der Präfektur Yamagata, Japan
 (24965) Akayu, Asteroid